Баленге́м () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Кале, кантон Кале-2. Расположена в 90 км к северо-западу от Арраса и в 85 км к западу от Лилля, в 8 км от автомагистрали А26 «Англия».  В 4 км к северу от центра коммуны находится железнодорожная станция Пон-д’Ардр линии Лилль-Кале. .

Население (2018) — 1 166 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (XVI век)
 Руины замка, где провели переговоры Генрих VIII и Франциск I (т. н. «Поле золотой парчи»)

Экономика 
Уровень безработицы (2013) — 14,5 % (Франция в целом — 12,8 %, департамент Па-де-Кале — 17,2 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2013) — 18 924 (Франция в целом — 25 140, департамент Па-де-Кале— 17 706).

В 2007 году среди 684 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 495 были экономически активными, 189 — неактивными (показатель активности — 72,4 %, в 1999 году было 69,2 %). Из 495 активных работали 431 человек (263 мужчины и 168 женщин), безработных было 64 (28 мужчин и 36 женщин). Среди 189 неактивных 44 человека были учениками или студентами, 63 — пенсионерами, 82 были неактивными по другим причинам.

Население

Галерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Па-де-Кале